Saint-Gilles-les-Bois  (en bretón Sant-Jili-ar-C'hoad) es una población y comuna francesa, en la región de Bretaña, departamento de Côtes-d'Armor, en el distrito de Guingamp y cantón de Pontrieux.

Demografía

Referencias

Enlaces externos
 INSEE

]]

Localidades de Costas de Armor